Santo Sepolcro – la tomba di Gesù secondo i testi del Nuovo Testamento.
 Basilica del Santo Sepolcro – chiesa edificata sul luogo biblico della sepoltura e resurrezione di Gesù.
 Ordine del Santo Sepolcro – la cui denominazione completa è Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine cavalleresco vaticano, di subcollazione pontificia, fondato al tempo delle Crociate (1099) per la Custodia, gli Uffici Religiosi e la Guardia Armata del Santo Sepolcro.
 Santo Sepolcro o Sepulcrum Domini - riproduzione architettonica del sacello della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme come cappella votiva

Pagine correlate 
 Chiesa del Santo Sepolcro 
 Sepolcro (disambigua)
 San Sepolcro